vita, érvek ütköztetése, célja a vitapartnerétől eltérő vélemény igazolása, a partner meggyőzése
Vita, település Indiában, Mahárástra államban
Vita, település Kanadában, Manitoba tartományban
Vita, település Olaszországban, Szicíliában, Trapani megyében
Vita, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Ávila tartományban